Сморгонь:

 Сморгонь — город в Белоруссии
 Сморгонь — железнодорожная станция в городе Сморгонь.
 «Сморгонь» — футбольный клуб из города Сморгонь.

См. также 
 Статьи, начинающиеся на Сморгонь